Ибър може да се отнася за:

 Ибър - река в Сърбия, най-големия и дълъг приток на Западна Морава;
 Ибър - река в България, десен приток на Марица;
 Ибър е едно от архаичните наименования на река в Испания, приета за граница през античността между картагенските владения в Испания и поставените под римско попечителството, бивши древногръцки колониални владения в Западното Средиземноморие с център Масалия, намиращи се на север от реката;
 Ибър - връх в Рила;
 Ибър - резерват в Рила.